

Patronyme 

 (Sławomir) Paul Freier (1979-), un footballeur allemand ;
 Adam Freier (1980-), un joueur australien de rugby à XV ;  
 Phyllis S. Freier (1921-1992), une astrophysicienne américaine ;  
 Barbara Freier (1948-), actrice allemande.

Voir aussi 
 Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, un syndicat de salariés de l'ancienne République démocratique allemande.
Patronyme allemand
Patronyme juif